Světová skupina II je druhou nejvyšší úrovní ve Fed Cupu. Vítězové ještě tento rok hráli v baráži o Světovou skupinu, zatímco poražené týmy hrály v baráži o udržení ve Světové skupině II.

Ukrajina - Belgie

Japonsko - Chorvatsko

Česko - Slovensko

Argentina - Rakousko 

Světová skupina II 2008